Кернан () — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители 
 Кернан, Бернард (род. 1955) — ирландский шахматист.
 Кернан, Джозеф (род. 1955) — американский военный деятель, вице-адмирал ВМС США.

